Příjmení Páral nosí více různých osobností:

 Alena Páralová (1948) – česká politička ODS
 Josef Páral – český hokejista, činný v letech 1913–1914
 Karel Páral – český bojovník proti komunismu
 Pavel Páral – český novinář
 Vladimír Páral (1932) – český spisovatel